Неоград () — «новый город».
 Неоград — комитат, часть Венгерского королевства.

См. также 
 Новоград | Новгород

Примечания